Julio Ortega puede hacer referencia a:

Julio Ortega Frier (1888 - 1953), intelectual dominicano.
Julio Ortega (1942 - ), escritor y crítico literario peruano.